Ekstraliga czeska w hokeju na lodzie sezon 2006/2007

Sezon zasadniczy 
L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane (ogółem), P = Porażki (ogółem), R = Remisy, WpD = Wygrane po dogrywce (lub karnych), PpD = Porażki po dogrywce (lub karnych), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów +/- Różnica bramek

Play off

I runda 
 Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec 0-3 (1:3, 2:3, 1:2k)
 HC Kladno - Znojemští Orli 0-3 (2:3, 1:2, 2:3)

Ćwierćfinały 
 Bílí Tygři Liberec - Oceláři Třinec 4-3 (2:1d, 3:4d, 3:2, 1:4, 3:2d, 1:3, 4:2)
 HC Pardubice - Znojemští Orli 4-3 (5:2, 2:0, 3:0, 1:3, 0:2, 1:2, 5:0)
 HC České Budějovice - Slavia Praga 4-2 (2:1k, 5:1, 1:6, 3:4, 4:3, 4:1)
 Sparta Praga - HC Zlín 4-1 (4:0, 3:2, 3:2k, 2:5, 3:2)

Półfinały 
 Bílí Tygři Liberec - Sparta Praga 1-4 (5:2, 1:2, 1:2, 2:5, 4:5)
 HC Pardubice - HC České Budějovice 4-1 (4:1, 4:2, 0:3, 5:2, 5:2)

Finał 
 HC Pardubice - Sparta Praga 2-4 (4:5d, 3:5, 3:7, 5:2, 5:1, 0:2)

Ostateczna kolejność 

Legenda:

Ekstraliga czeska w hokeju na lodzie
2006 w hokeju na lodzie
2007 w hokeju na lodzie
2006 w Czechach
2007 w Czechach